Prince William (engl. für ‚Prinz Wilhelm‘) bezeichnet:

Prinzen:
William, Prince of Wales (* 1982), britischer Prinz 
 William Ætheling (1103–†1120), englischer Prinz
 William Augustus, Duke of Cumberland (1721–1765), britischer Prinz
 William Henry, Duke of Gloucester and Edinburgh (1743–1805), britischer Prinz
 Prince William Henry, Duke of Clarence (1765–1837), König von Großbritannien und Irland, siehe Wilhelm IV. (Vereinigtes Königreich)
 William Frederick, Duke of Gloucester and Edinburgh (1776–1834), britischer Prinz
 Wilhelm von Gloucester (1941–1972), britischer Prinz

Schiffe:
 HMS Prince William, zwei Schiffe der britischen Royal Navy
 USS Prince William (CVE-19), Schiff der United States Navy
 USS Prince William (CVE-31), Schiff der United States Navy
 Prince William, ehemaliger Name des pakistanischen Segelschulschiffs Rah Naward

Geografische Objekte in den Vereinigten Staaten:
 Prince William County, Virginia
 Prince William Sound, Alaska, siehe Prinz-William-Sund
 Prince William (Indiana), gemeindefreies Gebiet, benannt nach Prince William, Duke of Cumberland

Siehe auch:
 Prinz William – Zwischen Party und Protokoll, US-amerikanischer Fernsehfilm
 Prinz Wilhelm
 William Prince